A pioneer (IPA: ) angol szó, jelentése „úttörő”. Tulajdonnévként a következőkre utalhat:
 Amerikai Egyesült Államok
Pioneer, település Arizonaállamban
Pioneer, település Florida államban
Pioneer, település Indiana államban
Pioneer, település Iowa államban
Pioneer, település Kalifornia államban
Pioneer, település Kansas államban
Pioneer, település Louisiana államban
Pioneer, település Michigan államban
Pioneer, település Missouri államban
Pioneer, település Nevada államban
Pioneer, település Ohio államban
Pioneer, település Oregon államban
Pioneer, település Tennessee államban
 Ausztrália
Pioneer, település Queensland tartományban
Pioneer, település Tasmania tartományban
Pioneer, folyó Ausztráliában
egyéb
Pioneer, Fehérvári Gábor Alfréd dala, harmadik kislemeze
Pioneer Corporation, japán elektronikai cég
Pioneer-program

Egyéb 
Pioneer Cabin Tree

Kapcsolódó szócikkek 
 Pionír (egyértelműsítő lap)